Григо́рьевское — топоним.

Насёленные пункты

Азербайджан 
 Григорьевское — прежнее название села Учтепе в Джалилабадском районе.

Казахстан 
 Григорьевское — прежнее название села Актоган в Енбекшиказахском районе Алматинской области.

Россия 
 Григорьевское — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Григорьевское — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Григорьевское — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Григорьевское — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Григорьевское — деревня в Макарьевском районе Костромской области.
 Григорьевское — деревня в Чухломском районе Костромской области.
 Григорьевское — деревня в городском округе Клин Московской области.
 Григорьевское — село в городском округе Луховицы Московской области.
 Григорьевское — село в Нытвенском районе Пермского края.
 Григорьевское — деревня в Кораблинском районе Рязанской области.
 Григорьевское — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.
 Григорьевское — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Григорьевское — деревня в Ясногорском районе Тульской области.
 Григорьевское — деревня в Первомайском районе Ярославской области.
 Григорьевское — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.
 Григорьевское — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.
 Григорьевское — деревня в Заволжском сельском поселении Ярославского района Ярославской области.
 Григорьевское — село в Заволжском сельском поселении Ярославского района Ярославской области.
 Григорьевское — село в Некрасовском сельском поселении Ярославского района Ярославской области.

Другое 
 Григорьевское — усадьба в городе Углич.

См. также 
 Григорьевское восстание
 Григорьевское сельское поселение